Fiorentina ist die Kurzbezeichnung für:

 den Fußballverein AC Florenz
 das Gericht Bistecca alla fiorentina

Weiters ist Fiorentina der Name folgender Orte:

 Fiorentina (Piombino), eine Fraktion der Stadt Piombino in der Toskana, Italien
 Fiorentina (San Donà di Piave), eine Fraktion der Stadt San Donà di Piave in Venetien, Italien

Siehe auch:
 Accademia Fiorentina
 Florentina (Begriffsklärung)